Osoby o tym nazwisku:
 Mohapi Ntobo – lesotyjski piłkarz
 Moitheri Ntobo – lesotyjski piłkarz